Val Sampuoir ist der Name folgender Täler im Schweizer Unterengadin:

Val Sampuoir (Ardez)
Val Sampuoir (Valsot)